Martinville ist der Name von 

 Édouard-Léon Scott de Martinville (1817–1879), französischer Drucker und Buchhändler, gilt als der Erfinder des Phonautographen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Martinville (Alabama)
 Martinville (Arkansas)
 Martinville (Mississippi)
 St. Martinville (Louisiana)

in Kanada:
 Martinville (Québec)

Siehe auch: Martainville, Martinsville